Твёрдый знак — термин, который может означать:

 Твёрдый знак (Ъ, ъ) — 28-я буква русского алфавита
 Твёрдый знак (Ჾ, ჾ) — буква грузинского письма
 Ъ — серия паровозов, выпускавшаяся с 1869 по 1914 годы
 «Твёрдый знак» — шестнадцатый студийный альбом группы «Алиса»

См. также 
 Ъ (значения)